Collver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1867-1888), joueur américain de baseball
 (1936-2014), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1875-1955), peintre impressionniste américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme